Фоминское сельское поселение — муниципальное образование в Заветинском районе Ростовской области. 

Административный центр поселения — хутор Фомин.

Административное устройство 
В состав Фоминского сельского поселения входят:
 хутор Фомин;
 хутор Алексеев;
 хутор Потапенко.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Заветинского района